Dag van de Republiek (DDR)
 Festa della Repubblica - Italië
 Dag van de Republiek (India)
 Mashramani - Guyana
 Dag van de Republiek (Filipijnen)
 Dag van de Republiek (Noord-Macedonië)
 Dag van de Republiek (Noord-Korea)
 Dag van de Republiek (Turkije)
 Dag van de Republiek (Malta)
 Dag van de Republiek (Kazachstan)
 Dag van de Republiek (Niger)